Hiltruda – imię żeńskie
 Hiltruda (zm. 754) – córka Karola Młota
 Hiltruda (ur. 787) – córka Karola Wielkiego